Ранчо де Абахо има више значења:

 Ранчо де Абахо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де Абахо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де Абахо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику